Okręg rzeżycki (łot. Rēzeknes rajons) – okręg w południowo-wschodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Balvi, krasławskim, lucyńskim, Madona, Preiļi.

Skład etniczny
 56,5% - Łotysze
 39,3% - Rosjanie
 1,3% - Polacy
 2.9% - pozostali

Rzeżyca
Rzeżyca